Longville bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Longville (Kalifornien), im Plumas County
 Longville (Louisiana), im Beauregard Parish
 Longville (Maryland), im Carroll County
 Longville (Minnesota), im  Cass County

Longville ist der Familienname von:
 John Longville (* 1949), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Longueville
 Longeville (Begriffsklärung)